Canada
Lone Tree No. 18 – municipalità rurale della Divisione No. 4, Saskatchewan
 Stati Uniti d'America
Lone Tree – città della Contea di Douglas, Colorado
Lone Tree – città della Contea di Johnson, Iowa